«Emotion» — третій студійний альбом канадської поп-рок-співачки Карлі Рей Джепсен. Реліз відбувся 24 червня 2015 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Карлі Рей Джепсен 

Альбоми Карлі Рей Джепсен
Альбоми, спродюсовані Shellback
Альбоми, спродюсовані Ґреґом Веллсом
Альбоми Interscope Records